

Сулковиці — місто в Мисленицькому повіті Малопольського воєводства
 Сулковиці — гміна в Мисленицькому повіті Малопольського воєводства
 Сулковиці — село в гміні Андрихув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Сулковиці — село в гміні Івановиці Краківського повіту Малопольського воєводства
 Сулковиці — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Сулковиці — село в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Сулковиці — село в гміні Кробя Гостинського повіту Великопольського воєводства